Семиново — название нескольких населённых пунктов:
 Семиново — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Семиново — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Семиново — деревня в Починковском районе Смоленской области.